Autonome Universiteit van Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona), een universiteit in Barcelona
 Universitaire Associatie Brussel, associatie van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel sinds 2003 
 Universiteit van het Algemeen Belang, instelling opgericht door prof. Ricardo Petrella en stRaten-generaal in Antwerpen
 University of Alabama in Birmingham, USA